Kossewen ist ein deutscher Ortsname:
 Kossewen, 1938 bis 1945 Rechenberg, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Kosewo (Mrągowo), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kossewen, 1938 bis 1945 Hasenheide, Kreis Lyck, Ostpreußen, nach 1945: Kosewo, untergegangener Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Ober Kossewen